Табын — название рода:
 Табын — башкирский род.
 Табын — казахский род.